Amasi – sovrano egizio
 Amasi – nome proprio di persona italiano
 Amasi – alimento sudafricano